Reinos africanos, reyes africanos o monarquías africanas son expresiones que pueden referirse a:
Cualquier reino, rey o monarquía localizado en África, habiendo en la actualidad solamente tres países cuya forma de gobierno es la monarquía:

Los reinos con los que los romanos se relacionaron en el África romana

Los reinos cristianos africanos:
El mítico reino del Preste Juan
El reino de Abisinia o de Etiopía
Los denominados imperios africanos

No es habitual denominar como "reinos africanos", a pesar de ser monarquías situadas en África, a las distintas configuraciones políticas del Antiguo Egipto.